Alliance civique peut désigner :
 Alliance civique démocratique, un parti politique de République tchèque ;
 Alliance civique, un parti politique de Roumanie.